Поситос има више значења:

 Поситос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Поситос (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Поситос (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Поситос, Ла Палома (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Поситос (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Поситос (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Поситос, Сан Мигел (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Поситос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Поситос (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Поситос (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Поситос (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику